Exposition steht für:
 Ausstellung, öffentliche Präsentation von Gegenständen
 Exposition (Geographie), Lage eines Hanges bezogen auf die Himmelsrichtung
 Exposition (Literatur), einführender Teil eines Dramas oder Romans
 Exposition (Medizin), Einwirken von Umgebungseinflüssen auf einen Organismus
 Exposition (Musik), Teil einer Fuge oder Sonate
 Konfrontationstherapie, ein psychotherapeutisches Verfahren
 Aussetzung des Allerheiligsten, eine römisch-katholische Gottesdienstform
 Exposition, in der Biologie, Kontakt eines Organismus mit einem schädlichen Reagens, z. B. Chemikalien

Siehe auch:
 Expositionsklasse
 Expositionsszenario
 Strahlenexposition